2-я гвардейская кавалерийская дивизия — наименование двух кавалерийских соединений:
 2-я гвардейская кавалерийская дивизия (Россия) — в Русской императорской армии.
 2-я гвардейская кавалерийская дивизия — в Красной Армии.